Liberia steht für:
 Liberia, ein Staat in Afrika
 Liberia (Costa Rica), eine Stadt in Costa Rica
 (1816) Liberia, ein Asteroid

Personen:
 Maria Liberia-Peters, Politikerin der Niederländischen Antillen

Siehe auch: